El apellido serbio de Karadžić (a menudo escrito Karadzic cuando no están disponibles los caracteres con diacríticos ž y ć) puede hacer referencia a los siguientes personajes:
Mina Karadžić, pintora y escritora serbia.
Vuk Stefanović Karadžić, lingüista y reformador del idioma serbio.
Radovan Karadžić, expolítico serbio de las Guerras Yugoslavas, acusado de crímenes de guerra y genocidio por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.